Okręty US Navy o nazwie USS "Leedstown":
 Pierwszy  został nabyty w 1942 i w tym samym roku zatopiony przez niemieckie bombowce w pobliżu Algieru.
 Drugi  został zwodowany w 1943 i wycofany ze służby w 1946.

Leedstown